Glaskirsche oder Glas-Kirsche steht für Kirschen mit hellem (glasigem) Fruchtfleisch:
 Sauerkirschen (Amarelle), siehe Sauerkirsche
 Varietät der Unterart Baum-Sauer-Kirsche, siehe Sauerkirsche#Systematik
 Sorten von Sauerkirschen, siehe Sauerkirsche#Sorten
 Sorten von Sauerkirschen, z. B. Sauerkirsche 'Werdersche Glaskirsche'

 Sorten von Süßkirschen (Knorpelkirsche), z. B. Süßkirsche 'Dönissens Gelbe Knorpelkirsche'/'Glaskirsche'